est la formule brute de plusieurs isomères.

 nothofagine, numéro CAS 
 trilobatine, numéro CAS